Игнатьевское сельское поселение — муниципальное образование в России.

 Игнатьевское сельское поселение — в Адыгее.
 Игнатьевское сельское поселение — в Приморском крае.